Dorton – paese dell'Inghilterra
Dorton – comunità non incorporata statunitense del Kentucky
Dorton – personaggio del manga e anime One Piece